Cet article est consacré à l'édition 1985 du concours Miss Canada.

Résultats

Guest 
Alex Baumann
Sylvie Bernier
Blair Horn
Alwyn Morris
Linda Thom

Concours de beauté en 1985
1985 au Canada